Усаев — фамилия; имеет женскую форму Усаева.
 Усаев, Канзафар (1738—1804) — видный сподвижник Е. И. Пугачёва.
 Усаев, Радмир Шакирович (род. 1966) — российский продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.
 См. также 
 Усаево — название нескольких населённых пунктов.